Dieffenbach ou Diefenbach est un nom de lieu et un nom de famille germanophone.

Toponyme 

 Dieffenbach-lès-Wœrth, commune française du département du Bas-Rhin et du canton de Reichshoffen ;
 Dieffenbach-au-Val, commune française du département du Bas-Rhin et du canton de Mutzig ;
 Diefenbach-lès-Puttelange, ancienne commune française du département de la Moselle et du canton de Sarralbe ;
 Diffembach-lès-Hellimer, commune française du département de la Moselle et du canton de Sarralbe ;
 Diefenbach, commune allemande de Rhénanie-Palatinat.

Patronyme 

 Edouard Dieffenbach (1897-1976), planteur et officier militaire français ;
 Ernst Dieffenbach (1811-1855), naturaliste allemand ;
 Johann Friedrich Dieffenbach (1792-1847), médecin allemand ;
  (1796–1863), jardinier autrichien. Voir Dieffenbachia ;
 Karl Dieffenbach (1859-1936), général prussien ;
 Lorenz Diefenbach (1806-1883), pasteur allemand, bibliothécaire, lexicographe, philologue et écrivain.

Voir aussi 
 Tiefenbach
 Tieffenbach
Homonymie de communes et d'anciennes communes en France
Homonymie de toponyme
Homonymie de patronyme
Patronyme germanique